Рюштедт () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Складова частина об'єднання громад Бад-Вільснак/Вайзен.

Площа — 28,80 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Галерея

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Громади Бранденбургу